Le championnat de Belgique de football féminin de D2 est une compétition de football féminin créée en 1981. Jusqu'en 2001, avec la D1, c'était la seule compétition de football féminin en Belgique de niveau national.

De 1981-1982 à 1989-1990, la Division 2 était constituée d'un seul groupe. De 1990-1991 à 2000-2001, il y a deux groupes : la D2A et la D2B. Depuis 2001-2002, date de la création de la D3, il n'y a plus qu'une seule Division D2.

À partir de 2016-2017, la D2 devient le  du football féminin belge, juste avant les séries provinciales, et il y a deux séries.

La compétition 
La compétition commence début septembre et se termine début mai. La compétition compte 14 équipes et est organisée selon le système à 3 points. Chaque équipe joue 26 matchs. Il y a deux séries: la A et la B, les premiers de chaque série montent en D1.

Palmarès

Notes 

 ¹ DVK Egem remporte le barrage contre Dames Zultse VV,  de D1, et monte en D1
 ² FCF Braine-Rebecq perd le barrage contre DV Famkes Merkem,  de D1 mais monte quand même en D1 à la suite de l'arrêt des activités du VC Dames Eendracht Alost
 ³ KV Cercle Melle perd le barrage contre DV Famkes Merkem,  de D1 et reste en D2
 ⁴ Miecroob Veltem monte directement en D1 à la suite du forfait du KFC Lentezon Beerse,  de D1
 ⁵ K Achterbroek VV remporte le barrage contre Miecroob Veltem et monte en D1
 

Championnat D2
Championnat de Belgique féminin de football